Brănești (Dâmbovița), een gemeente in het Roemeense district Dâmbovița
 Brănești (Ilfov), een gemeente in het Roemeense district Ilfov
 Brănești (Galați), een plaats in het Roemeense district Galați
 Brănești (Gorj), een plaats in het Roemeense district Gorj
 Brănești (Timiș), een plaats in het Roemeense district Timiș